Die Saison 2007/08 war die 16. Spielzeit der belarussischen Extraliga, der höchsten belarussischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum insgesamt zweiten Mal in der Vereinsgeschichte der HK Keramin Minsk.

Nachdem im vergangenen Jahr nur noch eine Mannschaft aus der Ukraine am Spielbetrieb teilgenommen hatte, spielten die belarussischen Teams erstmals seit der Saison 2003/04 wieder untereinander den Titel aus.

Hauptrunde

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der zehn Mannschaften insgesamt 54 Spiele. Die acht bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde. Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, für einen Sieg nach Overtime zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach der regulären Spielzeit null Punkte.

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Playoffs

Weblinks 
 Spielzeit bei hockeyarchives.info (französisch)

Extraliga-Saison (Belarus)
Eishockeysaison 2007/08